Michael Smith
 Michael Smith (1932–2000) Nobel-díjas kanadai kémikus
 Michael Smith (1942) ír költő, író, műfordító
 Michael Smith (1965) amerikai kosárlabdázó
 Michael Smith (1972) amerikai kosárlabdázó
 Michael Smith (1979) amerikai sportriporter
 Michael Smith (1988) északír labdarúgó, hátvéd (Bristol Rovers)
 Michael Smith (1990) angol dartsjátékos
 Michael Smith (1991) angol labdarúgó, csatár (Charlton Athletic)
 Michael Smith (?) amerikai televíziós rendező, producer
Mike Smith
 Mike Smith (1937) angol labdarúgóedző
 Mike Smith (1943–2008) a Dave Clark Five énekese
 Mike Smith (1959) amerikai amerikaifutball-edző
 Mike Smith (1963) amerikai kosárlabdázó
 Mike Smith (1967) kanadai atléta, tízpróbázó
 Mike Smith (1970) amerikai dobos (Suffocation)
 Mike Smith (1972) kanadai színész, zenész
 Mike Smith (1973) amerikai gitáros (Snot, Limp Bizkit)
 Mike Smith (1976) amerikai kosárlabdázó
 Mike Smith (1982) kanadai jégkorongozó, kapus
Hasonló nevűek
 Michael J. Smith (1945–1986) amerikai űrhajós
 Michael S. Smith (1946–2006) amerikai dzsesszdobos
 Michael W. Smith (1957) amerikai énekes, billentyűs
 Mike E. Smith (1965) amerikai zsoké